„Rubis” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Rubis” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku
 „Rubis” – awizo z lat 40. XIX wieku
 „Rubis” – kanonierka typu Mirmidon z lat 80. XIX wieku
 „Rubis” (Q43) – okręt podwodny typu Émeraude z początku XX wieku
 „Rubis” (Q158) – okręt podwodny typu Saphir z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Rubis” (S601) – okręt podwodny typu Rubis z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów